Taglung Thangpa (tib. stag lung thang pa) bezeichnet folgende Personen:

 Taglung Thangpa Trashi Pel (1142–1210), Geistlicher des tibetischen Buddhismus, Gründer des Taglung-Klosters 

Siehe auch:
 Taglung-Kloster, Kloster der Taglung-Kagyü-Schule der Kagyü-Schultradition